Zag kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Zag (ort), Guelmim-Es-Smara, 
 Zag (kommun), Guelmim-Es-Smara, Assa-Zag, 

Robotskapade Marockoförgreningar